Парикмахерская:

 Парикмахерская — предприятие, предоставляющее услуги по уходу за волосами.

 «Парикмахерская» — американская комедия 2002 года.
 «Парикмахерская 2: Снова в деле» — американская комедия 2004 года.
 «Парикмахерская 3» — американская драматическая комедия 2016 года.
 «Парикмахерская» — американский ситком 2015 года.